Washington Benavides Aliano (1930-2017), un poète et musicien uruguayen.

 Aliano, une commune italienne.

Toponymie italienne
Patronyme hispanique